Niemcy: 
 Hollen – dzielnica Gütersloh
 Hollen – dzielnica gminy Beverstedt w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven